В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Sarasota 1974, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1974, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг 6-4, 6-0.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Івонн Гулагонг (фінал)
  Керрі Мелвілл (півфінал)
  Ольга Морозова (півфінал)

 Джулі Гелдман (чвертьфінал)
 Леслі Гант (2-ге коло)
 Гелен Гурлей (2-ге коло)
 Бетті Стеве (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Sarasota